Mužská čtyřhra French Open 2020 probíhala na přelomu září a října 2020, v dodatečně určeném termínu kvůli pandemii covidu-19. Do deblové soutěže pařížského tenisového grandslamu hraného na antuce nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Němečtí obhájci titulu Kevin Krawietz a Andreas Mies turnaj opět vyhráli. 

Ze soutěže odstoupila španělská dvojice Fernando Verdasco a Alejandro Davidovich Fokina kvůli Verdascově pozitivnímu testu na koronavirus. Rusko-ukrajinský pár Andrej Rubljov a Denys Molčanov se odhlásil po Rubljovově postupu do finále v Hamburku.

Obhájený titul pro Kevina Krawietze a Andrease Miese 
Vítězem se stal osmý nasazený, německý pár Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve finále za 89 minut zdolal chorvatsko-brazilské turnajové sedmičky a úřadující šampiony US Open Mateho Paviće s Brunem Soaresem po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Němci v zápase odvrátili všech pět brejkbolů. Oba šampioni si do deblového žebříčku ATP připsali 2 000 bodů a rozdělili částku 319 652 eur. V rámci okruhu ATP Tour získali čtvrtou společnou i individuální trofej. Stali se rovněž čtvrtou dvojicí, které se v otevřené éře podařilo obhájit grandslamový titul na French Open. V této statistice navázali na Kafelnikova s Vackem (1996–1997), Björkmana s Mirným (2005–2006) a Nestora s Mirným (2011–2012). Po Claudii Kohdeové-Kilschové a Philippu Petzschnerovi představovali třetího a čtvrtého německého tenistu, který ve čtyřhře získal více grandslamových trofejí. Kohdeová-Kilschová i Petzschner vyhráli dva deblové majory, po jednom z Wimbledonu a US Open.

Nasazení párů 

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (semifinále)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (3. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (čtvrtfinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek  (3. kolo)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (3. kolo)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (finále)
  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Nikola Mektić  (semifinále)
  Raven Klaasen /  Oliver Marach (1. kolo)
  John Peers /  Michael Venus  (2. kolo)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Jamie Murray /  Neal Skupski (čtvrtfinále)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (3. kolo)
  Jürgen Melzer /  Édouard Roger-Vasselin (3. kolo)
  Austin Krajicek /  Franko Škugor (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mužská čtyřhra